Уједињено Краљевство се први пут појавило на Олимпијским играма 1896. године, које су биле уједно и прве олимпијске игре модерног доба. Од тада Уједињено Краљевство није пропустило ни једне Летње олимпијске игре, и са сваке од њих су односили медаље кући. 

Најпродуктивнији спортови за Уједињенo Крaљевствo су били атлетика, веслање, једрење, бициклизам и пливање. 

На Зимским олимпијским играма Уједињено Краљевство је први пут учествовало 1924. године и од тада је учествовало на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Уједињено Краљевство је два пута било домаћин олимпијских игара:
 Летње олимпијске игре 1908. у Лондону
 Летње олимпијске игре 1948. у Лондону
 Летње олимпијске игре 2012. у Лондону

Олимпијци Уједињеног Краљевства су закључно са 2018. годином освојили 883 медаља на олимпијадама, 851 на летњим и 32 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Уједињеног Краљевства (-{British Olympic Association}-) је основан и признат од стране МОКа 1905. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Референце

Литература 
 
 
 

Уједињено Краљевство на олимпијским играма